Лясо́та:

 Лясота Еріх (близько 1550—1616) — австрійський дипломат.
 Лясота Юрій Людвігович (1924, Владивосток — 1984, Владивосток) — російський письменник.